Cinema
Curse of the Pink Panther, comédia de 1983
Curse of the Undead, filme de horror de 1959

Música
My Curse, single de Killswitch Engage
Curse of the Evil One, álbum da banda Krisiun 

Outros
Siren: Blood Curse, jogo eletrônico

Ver também
Curses (álbum)

Desambiguação